Сърлъка е място в гората на планина Странджа. Той се намира в Югоизточна България, област Ямбол, община Болярово.

Описание 
Той е най-високата точка на село Голямо Крушево. За да идат неговите жители в село Вълчи извор, трябва да преминат през това място, а през зимата това е почти невъзможно поради голямата снежна покривка, но през лятото е много по-лесно.

Той е природна забележителност на Голямо Крушево. Не напразно близо до него e първото еко средище в България.

Община Болярово